Eslami ya Misr ("Cuídate o Egipto"; árabe: اسلمي يا مصر‎‎) fue el himno Nacional del Reino de Egipto, desde 1923 hasta 1936, con su letra escrita por el poeta egipcio Mustafá Saadeq Al-Rafe'ie, y la música compuesta por Safar Alí, Actualmente es utilizada por la Academia de Policía Egipcia. 

Letra:

Himnos nacionales desaparecidos
Música de Egipto
Símbolos de Egipto